CLC:
 CLC (от ) — канадская локомотивостроительная компания
 CLC (от ) — южнокорейская гёрл-группа
 Mercedes-Benz CLC-класс